Гекони карликові (Lygodactylus) — рід геконів підродини Справжні гекони. Має 60 видів.

Опис 
Представники цього роду геконів сягають довжини від 4 до 9 см. Їх тулуб має коричневий, синьо—сірий колір з яскраво—жовтою головою у самців. Зустрічаються карликові гекони також жовтого та зеленого кольору з білою головою. Самиці забарвлені у бежево—сірий колір. Також є види карликових геконів, у яких самці відрізняються від самок за кольором горла. У перших воно чорне, а у останніх — у сіру смужку. Статевий диморфізм не значний — самці трохи більше за самок. На кінцівках пальців та хвоста є прикріплюючі пластинки, що допомагає швидко пересуватися по рівній поверхні. Здатні відкидати хвоста при небезпеці, але при цьому прикріплююча пластина на хвості не відновлюється.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні ліси. Найкраще себе почувають у вологій місцині. Усе життя проводять на деревах, де облаштовуються у дуплах Активні як вдень, так й вночі. Харчуються цвіркунами, павуками, фруктами, особливо полюбляє банани.

Це яйцекладні гекони. Відкладають до 2—3 яєць.

Розповсюдження 
Мешкають переважно в Африці, а також є види з Південної Америки.

Види

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.
 Beate Röll: Zwerggeckos, Lygodactylus, NTV Natur und Tier-Verlag Münster, 2004, ISBN 3-937285-16-4.
 Словник зоологічної номенклатури (1927 – 1928): Факсимільне відтворення видань 1927-1928 рр. – К.: Наукова думка, 2005 р. – 186 с.– 
 Шмальгаузен І. І. Походження наземних хребетних. М., 1964.

Геконові
Роди плазунів